Riemann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernhard Riemann (1826–1866), tysk matematiker
 Erika Riemann (född 1930), tysk författare
 Hugo Riemann  (1849–1919), tysk musikolog

Tyska efternamn